

Усть-Рахмановка — село, Атюр'євський район, Мордовія
 Усть-Рахмановка — село, Краснослободський район, Мордовія